Терпсихоров — русская семинаристская фамилия. Известные носители:

 Терпсихоров, Николай Борисович (1890—1960) — советский живописец. Заслуженный художник РСФСР.
 Терпсихоров, Пётр Николаевич (1923—1991) — советский кинооператор.